Fackel (lat. facula = kleine Fackel) bezeichnet:

 ein lichtgebendes Werkzeug, siehe Fackel
 eine Wappenfigur, siehe Fackel (Heraldik)
 eine zur Entsorgung von Kohlenwasserstoff-Gasen eingesetzte technische Einrichtung, siehe Abfackelung
 eine Erscheinung auf der Sonnenoberfläche, siehe Sonnenfackel
 eine historische kulturpolitische Zeitschrift, siehe Die Fackel
 Die Fackel (Leipzig), eine sozialdemokratische Zeitung
 ein Verlag aus Stuttgart, siehe Fackelverlag mit der Fackelbücherei
 Fleisch, das zum Grillen um einen Spieß gewunden wird, siehe Grillfackel
 Im Schweizer Hochdeutsch einen Zettel oder ein Formular (der Fackel)
 1972 in der Ukraine durchgeführter Atombombentest, um eine brennende Erdgasbohrung zu löschen, siehe Fackel (Atombombentest)
 Fackel, Bezeichnung des Schmetterlings Dryas iulia
Siehe auch:
 Die lebende Fackel
 Fackeln im Baumwollfeld
 Fackeln im Sturm
 Fackeln im Wind